Киселёво или Киселево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Киселёво — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Киселёво — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Киселёво — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Киселево — деревня в Ушачском районе Витебской области, Мосарский сельсовет.
 Киселево — деревня в Ушачском районе Витебской области, Сорочинский сельсовет.
 Киселёво — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Болгария 
 Киселево — село в общине Брусарци Монтанской области.

Россия 
 Киселёво — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Киселёво — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Киселево — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Киселево — деревня Вытегорском районе Вологодская область.
 Киселево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Киселево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Киселево — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Киселево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Киселево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Киселёво — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Киселёво — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Киселёво — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Киселёво — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Киселёво — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Киселёво — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Киселёво — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Киселёво — деревня Истринском районе Московской области.
 Киселёво — деревня в Можайском районе Московской области.
 Киселёво — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Киселёво — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Киселёво — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Киселево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Киселёво — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Киселёво — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Киселёво — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Киселево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Киселёво — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Киселёво — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Киселёво — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Киселёво — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Киселёво — село в Красносулинском районе Ростовской области.
 Киселёво — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Киселёво — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Киселёво — деревня в Вяземском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.
 Киселёво — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Киселёво — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Киселёво — бывшая деревня в черте города Тверь.
 Киселёво — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Киселёво — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Киселёво — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Киселёво — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Киселёво — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Киселёво — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Киселёво — село в Упоровском районе Тюменской области.
 Киселёво — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Киселёво — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Киселёво — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Киселёво — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
Киселёво — до 2004 года название деревни Невежино в Костромском районе Костромской области.

Украина 
 Киселёво — посёлок в составе города Свердловск Луганской области.

См. также 
 Киселёво-Будский сельсовет
 Новое Киселёво